Mauroa peut désigner :

Toponymes

Mauroa : l'une des 25 municipalités de l'État de Falcón ;
 Mene de Mauroa : ville et chef-lieu de la municipalité de Mauroa dans l'État de Falcón ;
 Mene de Mauroa : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Mauroa dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme